Вильяр-де-Пласенсия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 24,99 км². Население — 227 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса